Nome di tre diverse stazioni ferroviarie giapponesi:
Stazione di Fukushima (Fukushima) – stazione della città di Fukushima
Stazione di Fukushima (Hanshin) – stazione della città di Osaka
Stazione di Fukushima (Ōsaka) – stazione della linea Circolare di Ōsaka